ILoveMakonnen (стилизовано как I LOVE MAKONNEN) — одноименный дебютный мини-альбом американского рэпера ILoveMakonnen, выпущенный 15 декабря 2014 года, первоначально выпущенный как бесплатный мини-альбом 6 июля 2014 года. В мини-альбоме приняли участие Дрейк, Key! и Father. В поддержку альбома были выпущены два сингла: «Tuesday» и «I Don’t Sell Molly No More». В декабре 2014 года хит мини-альбома «Tuesday» был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучшее рэп-/песенное совместное исполнение» на 57-й ежегодной премии Грэмми.

Предыстория 
ILoveMakonnen был первоначально выпущен в качестве бесплатного мини-альбома в июле 2014 года. В результате успеха мини-альбома, он был переиздан 15 декабря 2014 года на лейбле OVO Sound.

Синглы 
«Tuesday» был выпущен в качестве первого сингла за семь месяцев до выхода бесплатного мини-альбома в виде цифровой загрузки с микстейпа ILoveMakonnen. Песня была выпущена в качестве официального сингла 1 сентября 2014 года. Сингл стал самой успешной песней Маконнена на сегодняшний день, достигнув двенадцатой позиции в чарте Billboard Hot 100.

Список треков

Позиции в чартах

Примечания 

Дебютные мини-альбомы 2014 года
Мини-альбомы OVO Sound
Мини-альбомы Warner Records
Альбомы iLoveMakonnen
Альбомы, спродюсированные Metro Boomin
Альбомы, спродюсированные Southside
Альбомы, спродюсированные Mike Will Made It
Альбомы, спродюсированные TM88